Пон-де-Ларн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 55 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1765 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1317 були активні, 448 — неактивні (показник активності 74,6%, у 1999 році було 72,8%). З 1317 активних працювало 1220 осіб (643 чоловіки та 577 жінок), безробітних було 97 (34 чоловіки та 63 жінки). Серед 448 неактивних 130 осіб було учнями чи студентами, 194 — пенсіонерами, 124 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1264 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3009,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пон-де-Ларн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн